Existuje více nositelů příjmení Livni:

 Cipi Livniová (* 1958) – izraelská ministryně zahraničí (2006–současnost)
 Ejtan Livni (1919–1991) – izraelský politik a revizionistický aktivista
 Eti Livni (* 1948) – izraelská politička a poslankyně Knesetu